Morasy – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Mogilno
 Morasy – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa